Elkhorn ist der Name mehrerer

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Elkhorn (Idaho)
 Elkhorn (Kalifornien)
 Elkhorn (Missouri)
 Elkhorn (Montana)
 Elkhorn (Nebraska)
 Elkhorn (Pennsylvania)
 Elkhorn (Tennessee)
 Elkhorn (West Virginia)
 Elkhorn (Wisconsin), im Walworth County
 diverse Elkhorn Townships

getrennte Schreibweise:
 Elk Horn (Iowa) 
 Elk Horn (Kentucky)

in Kanada:
 Elkhorn (Manitoba)

Siehe auch:
 Elkhorn Ridge, Gebirgszug der Convoy Range im ostantarktischen Viktorialand